

Geografia 
 Alfaro – distretto della Costa Rica nel cantone di San Ramón
 Cantone di Alfaro Ruiz – cantone della Costa Rica facente parte della provincia di Alajuela
 Alfaro – comune della Spagna nella provincia di La Rioja
 Cantone di Eloy Alfaro – cantone dell'Ecuador nella Provincia di Esmeraldas
 Cantone di Flavio Alfaro –  cantone dell'Ecuador nella Provincia di Manabí

Persone 
 Alejandro Alfaro (n. 1986) – calciatore spagnolo
 Álvaro Misael Alfaro Sánchez (n. 1971) – calciatore salvadoregno** Anastasio Alfaro (1865-1951) – zoologo, geologo ed esploratore della Costa Rica
 Carlos Alejandro Alfaro Moreno (n. 18 ottobre 1964) – ex calciatore argentino
 Eloy Alfaro Delgado (1842-1912) – politico ecuadoriano
 Emiliano Alfaro Toscano (n. 1988) – calciatore uruguaiano
 Francisco Javier López Alfaro (n. 1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Italo Alfaro (1928-1979) – regista e sceneggiatore italiano
 Mauricio Alberto Alfaro Valladares (n. 1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore salvadoregno
 Pablo Alfaro Armengot (n. 1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Roque Raúl Alfaro (n. 1956) – calciatore argentino
 Wardy Alfaro Pizarro (n. 1977) – calciatore costaricano

Zoologia 
 Alfaro – un genere di pesci d'acqua dolce